Magnus Karl Pääjärvi Svensson (né le  à Norrköping en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Magnus commence le hockey à l'âge de six ans. Il rejoint le Malmö Redhawks en 2005 et s'aguérit dans les championnats de jeunes. En 2007, il débute dans l'Elitserien avec le Timrå IK où il retrouve son frère Björn. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2009, il est sélectionné en , en  par le Lokomotiv Iaroslavl.

Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009, il est acquis au premier tour, en  au total par les Oilers d'Edmonton. Il part en Amérique du Nord en 2010. Il débute en Ligue nationale de hockey avec les Oilers lors de la saison 2010-2011. Il inscrit son premier but en LNH le  lors de la rencontre contre les Flames de Calgary.

Le , il est échangé par les Oilers en compagnie d'un choix de deuxième ronde aux Blues de Saint-Louis en retour de David Perron.

Le , il est réclamé au ballottage par les Sénateurs d'Ottawa.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 
 
| 2005-2006 || Malmö Redhawks || J20 Superelit || 2|| 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 || Malmö Redhawks || J20 Superelit || 20|| 4|| 2|| 6|| 6|| 4|| 0|| 1|| 1||0 
|-
| 2007-2008 || Timrå IK || J20 Superelit || 18|| 7|| 15|| 22|| 6||- ||- ||- ||- || -
|-
| 2007-2008 || Timrå IK || Elitserien || 35|| 1|| 2|| 3|| 2|| 11|| 3|| 0|| 0||2 
|-
| 2008-2009 || Timrå IK || J20 Superelit || 1|| 0|| 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || Timrå IK || Elitserien || 50|| 7|| 10|| 17|| 4|| 7|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2009-2010 || Timrå IK || Elitserien || 49|| 12|| 19|| 29|| 6|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2010-2011 || Oilers d'Edmonton || LNH || 80|| 15|| 19|| 34|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 34|| 7|| 18|| 25|| 4|| 14|| 2|| 9|| 11|| 2
|-
|2011-2012 || Oilers d'Edmonton || LNH || 41|| 2|| 6|| 8|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Barons d'Oklahoma City || LAH || 38 || 4 || 16 || 20 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013|| Oilers d'Edmonton || LNH || 42 || 9 || 7 || 16 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014|| Blues de Saint-Louis || LNH || 55 || 6 || 6 || 12 || 6 || - || - || - || - || - 
|-
| 2014-2015 || Blues de Saint-Louis || LNH || 10 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Wolves de Chicago || LAH || 36 || 11 || 18 || 29 || 6 || 5 || 3 || 1 || 4 || 0
|-
| 2015-2016 || Wolves de Chicago || LAH || 7 || 4 || 3 || 7 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Blues de Saint-Louis || LNH || 48 || 3 || 6 || 9 || 8 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || Wolves de Chicago || LAH || 26 || 7 || 11 || 18 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Blues de Saint-Louis || LNH || 32 || 8 || 5 || 13 || 6 || 8 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2017-2018 || Blues de Saint-Louis || LNH ||44 || 2 || 2 || 4 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 35 || 6 || 2 || 8 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 80 ||11 || 8 || 19 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 39 || 11 || 8 || 19 || 8 || 6 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2020-2021 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 26 || 3 || 8 || 11 || 5 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HK Dinamo Moscou || KHL || 24 || 4 || 4 || 8 || 4 || 10 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2021-2022|| Malmö Redhawks || SHL || 17 || 2 || 1 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023|| Timrå IK || SHL|| || || || || || 

| 467 || 62 || 62 || 124 || 78 || 11 || 1 || 3 || 4 || 2

Au niveau international 

|-
| 2008 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior ||6||1||1||2||0||+1|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2008 || align=left| Suède U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans ||6||2||3||5||6||+4|| align="left"|  place
|-
| 2009 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior ||6||2||5||7||6||+6|| align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2009 || align=left| Suède U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans || 6|| 2|| 5|| 7|| 6|| +6|| align="left"|  place
|-
| 2010 || align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 3|| 7|| 10|| 2|| +6|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2010 || align=left| || align="left"| Championnat du monde || 9|| 5|| 4|| 9|| 2|| +8|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2011 || align=left| Suède|| align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 5|| 7|| 2|| +6|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2018|| align=left| Suède || align=left|Championnat du monde ||10 ||3 ||0 ||3 ||4 ||+3 || align=left| Médaille d'or

Trophées et honneurs personnels 
 Championnat du monde
2010 : nommé dans l'équipe type des médias.
2010 : termine avec le meilleur différentiel +/-.

Parenté dans le sport 
Son père Gunnar Svensson est un ancien joueur et entraîneur. Il entraînait le HC Vita Hästen lorsque Magnus est né. Son frère Björn Svensson est également professionnel.

Références 

Naissance en avril 1991
Naissance à Norrköping
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Lokomotiv Iaroslavl
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur du Timrå IK
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur des Malmö Redhawks